Becquerel bezeichnet:

 die Einheit (Bq) der Aktivität eines radioaktiven Stoffes, siehe Becquerel (Einheit)
 einen Einschlagkrater auf der nördlichen Hemisphäre des Mondes, siehe Becquerel (Mondkrater)
 einen Einschlagkrater auf dem Mars, siehe Becquerel (Marskrater)
 eine Auszeichnung für Photovoltaikarbeiten, siehe Becquerel-Preis
 einen Asteroiden, siehe (6914) Becquerel
 Becquerel, einen Hund in der Webcomic Homestuck
 Pierre de Becquerel, ein Menhir bei La Quartrée im Calvados

Becquerel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891), französischer Physiker, Entdecker des photoelektr. Effekts und Entwickler des Phosphoroskops, Vater von Henri Becquerel
 André Vincent Becquerel (1893–1981), französischer Bildhauer des Art déco
 Antoine César Becquerel (1788–1878), französischer Physiker, Entdecker der  Piezoelektrizität und Entwickler des elektr. Thermometers, Großvater von Henri Becquerel
 Henri Becquerel (1852–1908), französischer Physiker und Entdecker der Radioaktivität sowie Nobelpreisträger
 Jean Becquerel (1878–1953), französischer Physiker, Relativitätstheoretiker, Sohn von Henri Becquerel
 Louis Alfred Becquerel (1814–1862), französischer Physiker und Mediziner, Onkel von Henri Becquerel

Siehe auch:

 Becquerel-Effekt